Португальский полумарафон — ежегодный полумарафон, который проходит в Лиссабоне, Португалия. По критерию ИААФ имеет золотой статус. Является дополнением к Португальскому марафону.
Полумарафон 2014 года прошёл 5 октября. На дистанции также выступал рекордсмен мира Зерсенай Тадесе, который в итоге занял 5-е место с результатом 1:03.29.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт   

Полумарафоны